Люстр:
 Люстр — римский очистительный обряд.
 Люстр — красители для росписи керамики, придающие изделиям металлический или перламутровый блеск.
 Люстр — свойство шерсти.

Примечания